The BOBs (Best of the Blogs) — международный конкурс блогов, который ежегодно, начиная с 2004 года, представляет германская иновещательная медиакомпания «Немецкая волна» (Deutsche Welle). Основные фазы конкурса начинаются в сентябре и заканчиваются объявлением победителей в Берлине в ноябре. Для «Немецкой волны» этот конкурс является возможностью содействия информационной свободе и свободе слова во всем мире. С 2005 года партнером конкурса является правозащитная организация «Репортёры без границ».

На конкурс могут быть представлены как традиционные текстовые блоги, так и аудио- и видеоподкасты на одном из 14 конкурсных языков: арабском, бенгальском, китайском, немецком, английском, французском, голландском, персидском, португальском, русском, испанском, индонезийском, украинском, турецком и хинди. С 2013-го The BOBs принимает предложения на новых 3 языках: украинском, турецком и хинди.

Конкурсные категории 
В числе конкурсных категорий — четыре общих для всех языков и четырнадцать специфичных для каждого языка. В 2016 году объявлены следующие конкурсные категории:
 «Лучшая социальная инициатива в Сети»
 «Лучшая инновация»
 «Культура и искусство»
 «Гражданская журналистика в Сети»
 «Лучший сайт блог на одном из конкурсных языков»

Особенности конкурса 
На конкурсе разыгрываются как призы жюри, так и призы публики. Симпатии публики определяет онлайн-голосование. Международное жюри, определяющее из предложенных на конкурс кандидатов номинантов, собирается в Бонне и выбирает из них победителей.

Блогопедия 
Блогопедия, являющаяся каталогом блогов и одним из ресурсов конкурса, за котором следят редакторы, круглый год открыта для пользования и пополнения. Сайты в Блогопедии можно искать по различным критериям, таким как «название», «автор», «страна», «язык» или «тип». В составе Блогопедии не только блоги, но также подкасты и видеоблоги. Все сайты, внесенные в Блогопедию, доступны пользователям для комментирования, оценок и рекомендаций.

Победители конкурса 2006 года 
 Лучший блог: Sunlight Foundation
 Лучший корпоративный блог: «клуб» Василия Уткина
 Лучший блог на русском: Магазета: Все о Китае

Призами жюри в главной конкурсной категории за лучшие блоги ранее были, в частности, отмечены: Más respeto, que soy tu madre (2005).

Победители конкурса 2008 года 
 Лучший блог: Generation Y
 Лучший подкаст: «Radio Grinch»
 Лучший видеоблог: Voices of Africa

Победители конкурса 2010 года 
Итоги конкурса были подведены 15 апреля 2010 года в Берлине. Победителями стали:
 «Лучший видеоблог» — «Mr. Freeman»
 «Самый необычный блог» — Blog do Alem (Бразилия), «Проснись, мистер Грин» (Россия)
 «Лучший блог на русском языке» — Альманах эпохи гипертекста Ильи Кабанова
 «Лучший блог» — англоязычный коллективный блог Ushahidi: Crowdsourcing Crisis Information

Победители конкурса 2011 года 
В 2011 году лауреатами конкурса стали:
 «Наиболее полезный для общества ресурс» — «РосПил» (Россия)
 «Лучший блог на русском языке» — дневник Алексея Навального в ЖЖ
 «Приз организации „Репортеры без границ“» — мексиканский блог «Сьюдад-Хуарес в тени наркотрафика»
 «Лучший блог» — дневник Тунисской девочки.

Победители конкурса 2016 года 
Лауреаты:
 «Лучшая социальная инициатива в Сети» — Stop Acid Attacks (жюри), Hass hilft (онлайн-голосование)
 «Лучшая инновация» — Gershad (жюри), Ramy Raoof (онлайн-голосование)
 «Культура и искусство» — Центр политического искусства (жюри), GMB Akash (онлайн-голосование)
 «Гражданская журналистика в Сети» — Razor’s Edge (жюри), «Вахид онлайн» (онлайн-голосование)
 «Лучший сайт или блог на арабском» — Za2eed18
 «Лучший сайт или блог на английском» — Open Migration
 «Лучший сайт или блог на бенгальском» — German Probashe
 «Лучший сайт или блог на китайском» — Media Monitor for Women Network
 «Лучший сайт или блог на индонезийском» — Qureta
 «Лучший сайт или блог на испанском» — Asociación Animalista Libera
 «Лучший сайт или блог на немецком» — #YouGeHa
 «Лучший сайт или блог на персидском» — Kabul Taxi
 «Лучший сайт или блог на португальском» — Amazonia Real
 «Лучший сайт или блог на русском» — Антижурналист
 «Лучший сайт или блог на турецком» — Engelli Web
 «Лучший сайт или блог на украинском» — Ціна держави
 «Лучший сайт или блог на французском» — Rythmes d’Afrique
 «Лучший сайт или блог на хинди» — Chaupal

Примечания

Ссылки 
 The BOBs
 Deutsche Welle

Журналистские премии
Блоги
Конкурсы
Журналистика